Les initiales RLL peuvent correspondre à :
 un sigle de Radio Liban Libre, une station de radio ;
 RLL, un parfum de Ralph Lauren.